Анкудінов

 Анкудінов Андрій Євгенович (1991) — російський хокеїст, правий нападник.
 Анкудінов Іван Андрійович (1906–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Анкудінов Олександр Григорович (1846 — ?) — український архітектор.
 Анкудінов Тимофій Дементійович (1617–1654) — міжнародний авантюрист, самозванець, поет.
 Анкудинова Розита Андріанівна (1926) — радянський хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв Удмуртської АРСР (1960), заслужений працівник культури Росії (1997), лауреат премії Комсомолу Удмуртії (1984).

Топоніми 
 Анкудінов — острів у гирлі Дунаю, територія Одеської області (Україна).

Див. також 
 Анкудінове гирло

Російські прізвища